Sand Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sand Creek Township (Bartholomew County, Indiana)
 Sand Creek Township (Decatur County, Indiana)
 Sand Creek Township (Jennings County, Indiana)
 Sand Creek Township (Iowa)
 Sand Creek Township (Kansas)
 Sand Creek Township (Minnesota)
 Sand Creek Township (Nebraska)
 Sand Creek Township (North Dakota)
 Sand Creek Township (South Dakota)